Jiezi bezeichnet:

 Jiezi (Chongzhou) (街子镇), Großgemeinde der Stadt Chongzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiezi (Wusheng) (街子镇), Großgemeinde im Kreis Wusheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiezi (Xunhua) (街子镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xunhua in der chinesischen Provinz Qinghai
 Jiezi (Youxian) (街子乡), Gemeinde im Stadtbezirk Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiezi (Qiaonan) (堦子村), Dorf in der Großgemeinde Qiaonan in der chinesischen Provinz Shaanxi

Jiezi ist der Name von:

 Jiezi, chinesischer Philosoph aus der Zeit der Streitenden Reiche